Исмаиллинский заповедник () создан в 1981 году на площади 5778 га. В 2003 году территория заповедника расширена на 10,96 тыс. га, и общая территория доведена до 16,7 тыс. га. Находится на административной территории Исмаиллинского района Азербайджана.

Цель создания 
Цель создания заповедника сохранение природных комплексов на южном склоне Большого Кавказа.

Флора и фауна 
В заповеднике лесообразующие породы деревьев состоят из:
 Бука
 Граба
 Дуба а также частично из:
 Клена,
 Липа и др.
Из них относящиеся к третьему периоду каштанолистный дуб и тис занесены в «Красную книгу» Азербайджана. На территории заповедника обитают около 170 позвоночных животных. Здесь можно встретить 104 вида птиц, относящихся к 13 отрядам.

Из млекопитающих обитают:
 Бурый медведь,
 Лесной кот,
 Рысь,
 Кавказский олень,
 Косуля,
 Восточнокавказский тур
 Кавказский зубр (гибрид, реинтродуцирован) и др.

Ссылки 
 
 

Заповедники Азербайджана
1981 год в Азербайджане